Adam Tülsner ist der Name folgender Personen:
 Adam Tülsner (Jurist) (1557–1603), deutscher Jurist, Ratsherr und Stadtrichter in Leipzig
 Adam Tülsner (Dichter) (um 1592–um 1661), deutscher Schriftsteller, Dichter und kursächsischer Kanzleisekretär